Изабе́лла Хо́фман (; род. 11 декабря 1958, Чикаго) — американская актриса.

Биография 
Окончила школу в городе Ист-Трой (Висконсин). Выступала с чикагской комик-труппой The Second City до прихода на телевидение. Впервые на экране появилась в 1986 году. С тех пор снялась во множестве телесериалов и художественных фильмов для телевидения. Была замужем за актёром Стивеном Мемелом (1988—1994). В 1995—2005 годах жила в гражданском браке с актёром Дэниэлом Болдуином, в 1996 году у них родился сын Аттикус.

Избранная фильмография 
 1987 — Мэтлок / Matlock
 1994—1997 — Убойный отдел / Homicide: Life on the Street — лейтенант Меган Рассерт
 1994 — Человек эпохи Возрождения / Renaissance Man
 1996 — Извращённая страсть / Twisted Desire
 1997 — Отец-одиночка / Unwed Father
 2000 — Остаться в живых / Sole Survivor
 2002—2004 — Военные следователи / JAG
 2004 — Как стать принцессой-2 / The Princess Diaries 2: Royal Engagement
 2007 — Пандемия / Pandemic
 2011 — Мыслить как преступник / Кэролайн
 2017 — Michael Jackson: Searching for Neverland

Ссылки

Примечания 

Актрисы США
Родившиеся в Чикаго
Выпускники Висконсинского университета в Уайтуотере
Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго